Юки Бхамбри (, ; род. , Нью-Дели, Индия) — индийский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Отец Юки — Чандер - доктор, мать — Инду. Есть две сестры Анкита и Санаа, которые также играют в теннис.

Начал играть в теннис с пяти лет, наблюдая за игрой своих сестёр. Любимый турнир - Уимблдон. Кумиром в мире спорта в детстве были теннисисты Пит Сампрас, Андре Агасси, а также игрок в Крикет Сачин Тендулкар.

Болельщик футбольного клуба Манчестер Юнайтед.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру Бхамбри начал в 2008 году. В январе 2009 года он дебютировал Мировом туре ATP, сыграв в парных соревнованиях в Ченнаи. В этом же месяце на Открытом чемпионате Австралии Юки смог стать победителем юниорских одиночных соревнований. Первый титул на турнирах серии «фьючерс» он выиграл в апреле 2009 года. В сентябре того же года он дебютировал в составе сборной Индии в отборочных раундах Кубка Дэвиса. В мае 2012 года Юки победил на первом в карьере турнире серии «челленджер». Сначала он выиграл в парах в Пусане, а затем и в одиночках в Фергане. В ноябре 2013 года Юки победил на «челленджере» Траралгоне. В начале сезона 2014 года Бхамбри вышел в четвертьфинал турнира в Ченнаи, обыграв Пабло Карренью и Фабио Фоньини. В альянсе с Майклом Винусом он дебютировал в основной сетке парного разряда на турнире из серии Большого шлема. Их команда смогла пройти в третий раунд. В феврале того же года на «челленджере» в Ченнаи индус смог сделать победный дубль. выиграв одиночные и парные соревнования.

В начале 2015 года Бхамбри через квалификацию смог пройти на Открытый чемпионат Австралии, где проиграл в первом раунде Энди Маррею. В сентябре 2015 года Бхамбри выиграл «челленджер» в  Шанхае, а в конце октября в Пуне. Эти результаты позволили Юки впервые подняться в первую сотню мирового рейтинга. В январе 2016 года приянл участие в Открытом чемпионате Австралии и уступил на старте Томашу Бердыху.

Сезон 2018

В одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису индийский теннисист ничего не смог поделать с Марко Багдатисом и в итоге уступил.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (25)

Победы (17)

Поражения (8)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (18)

Победы (7)

Поражения (11)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Индии
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде среди юношей